Love from a Stranger, pièce de théâtre policière de Frank Vosper de 1936, adaptée de la nouvelle Philomel Cottage d'Agatha Christie de 1924 ;
 Love from a Stranger ( aux États-Unis), film britannique réalisé par Rowland V. Lee de 1937, adapté de la pièce de théâtre de 1936 ;
 Love from a Stranger ( au Royaume-Uni), film américain réalisé par Richard Whorf de 1947, adapté de la pièce de théâtre de 1936.

Homonymie de titre